Osoby o nazwisku Eiermann:
 Egon Eiermann (1904–1970) – niemiecki architekt
 Martin Eiermann (ur. 1987) – niemiecki wioślarz